Een verkeersweg:
 N830 (België)
 N830b (België)
 N830 (Frankrijk)
 N830 (Nederland), zie Provinciale weg 830

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing